Warnock ist der Familienname folgender Personen:
 Archibald Warnock, US-amerikanischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Cleve Warnock, US-amerikanischer Rockabilly-Musiker aus Atlanta 
 David Warnock (* 1962), britischer Autorennfahrer
 Grant Warnock (* 1971), britischer Schauspieler
 John Warnock (* 1940), US-amerikanischer Unternehmer, Mitgründer von Adobe Systems
 Mary Warnock, Baroness Warnock (1924–2019), britische Philosophin, Lehrerin, Hochschullehrerin und Autorin
 Neil Warnock (* 1948), englischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Raphael Warnock (* 1969), Baptistenprediger und amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Stephen Warnock (* 1981), englischer Fußballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Warnock (Illinois)
 Warnock (Kentucky)
 Warnock (Ohio)
 Warnock Springs (Arkansas)

Sonstiges:
 Warnock-Inseln, Inselgruppe im William-Scoresby-Archipel, Mac-Robertson-Land, Antarktika